All You Need is Love – a Beatles All You Need is Love című dala az azonos című kislemezen.
All You Need is Love – a The KLF első száma (1987), mely miatt plágiummal vádolták őket.